De samenstelling van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1909-1913 biedt een overzicht van de Tweede Kamerleden in de periode na de Tweede Kamerverkiezingen van 11 juni 1909. De zittingsperiode ging in op 21 september 1909.

Nederland was verdeeld in 100 kiesdistricten, waarin 100 Tweede Kamerleden werden verkozen. Om een district te winnen moest een kandidaat de absolute meerderheid van uitgebrachte stemmen verwerven. Indien nodig werd een tweede verkiezingsronde gehouden tussen de twee hoogstgeplaatste kandidaten uit de eerste ronde.

Gekozen bij de verkiezingen van 11 juni en 23 juni 1909

Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen (25 zetels)
Piet Aalberse
Antoine Arts
Jan Hendrik Joseph Beckers
Isaäc Burchard Diederik van den Berch van Heemstede
Willem Hendrik Bogaardt
Frans Jozef Bolsius
Theodorus Johannes Antonius Duynstee
Petrus Franciscus Fruytier
Vincentius Adrianus Maria van den Heuvel 
François Isidore Joseph Janssen
Dionysius Adrianus Petrus Norbertus Koolen
Jan Loeff, voorzitter van de Rooms-Katholieke Kamerclub
Joseph Willem Jan Carel Marie van Nispen tot Sevenaer
Octaaf van Nispen tot Sevenaer
Wiel Nolens
Willem Caspar Joseph Passtoors
Lambert de Ram
Edmond Robert Hubert Regout 
Charles Ruijs de Beerenbrouck
Alexander van Sasse van Ysselt
Victor de Stuers
Bernardus Reinierus Franciscus van Vlijmen
Adrianus Cornelis Antonie van Vuuren
Franciscus Hubertus van Wichen
Antonius van Wijnbergen

ARP (23 zetels)
Hubert van Asch van Wijck
Johan Heinrich Blum
Allard van der Borch van Verwolde
Anthony Brummelkamp jr.
Hendrik Colijn
Lodewijk Duymaer van Twist
Gerrit Elhorst
Jan Frederik Heemskerk
Schelto van Heemstra 
Jan Samuel François van Hoogstraten
Albertus de Jong
Abraham Kuyper, voorzitter van de ARP-Kamerclub
Alex van Lynden van Sandenburg
Gerrit Adriaan Arnold Middelberg
Jan van der Molen
Frederik de Monté VerLoren
Nicolaas Oosterbaan
Hendrik Pollema
Nicolaas de Ridder 
Henri Adolphe van de Velde
Pieter van Vliet
Willem de Vlugt
Coenraad van der Voort van Zijp

Liberale Unie (20 zetels)
Willem Dolk
Willem Theodoor Cornelis van Doorn
Kornelis Eland
Petrus Boele Jacobus Ferf 
Hendrik Goeman Borgesius, voorzitter van de Kamerclub van de Liberale Unie
Gerard Anton van Hamel
Henri François Rudolf Hubrecht
Gerrit Jannink
Joannes Coenraad Jansen
Pieter Johannes de Kanter
Dirk de Klerk
Franciscus Lieftinck
Theo de Meester 
Rudolf Patijn
Pieter Rink
Petrus Hendrik Roessingh
Antonie Roodhuyzen
Harm Smeenge
Lodewijk Thomson
Joor Bastiaan Verheij

CHU (12 zetels)
Jan Ankerman
Frederik van Bylandt
Alexander van Dedem
Dirk Jan de Geer
Johan van Idsinga
Frank van Lennep
Alexander Frederik de Savornin Lohman, fractievoorzitter
Gerrit Johan Anne Schimmelpenninck
Johan Reinhardt Snoeck Henkemans
Rienk van Veen
Johannes Theodoor de Visser
Otto Jacob Eifelanus van Wassenaer van Catwijck

VDB (9 zetels)
Dirk Bos
Hendrik Lodewijk Drucker, fractievoorzitter
Theodore Matthieu Ketelaar
Joseph Limburg
Henri Marchant
Eerke Albert Smidt
Edsge Marten Teenstra
Willem Treub
George Auguste Vorsterman van Oyen

SDAP (7 zetels)
Jan Duijs
Willem Helsdingen
Frederik Willem Nicolaas Hugenholtz
Kornelis ter Laan
Jan Schaper
Pieter Jelles Troelstra, fractievoorzitter
Willem Vliegen

Vrije Liberalen (4 zetels)
Willem Hendrik de Beaufort
Pieter van Foreest
Abraham van Karnebeek
Meinard Tydeman, fractievoorzitter

Bijzonderheden
 In 36 kiesdistricten was een tweede verkiezingsronde nodig vanwege het niet-behalen van de absolute meerderheid door de hoogst geëindigde kandidaat. Deze tweede ronde werd gehouden op 23 juni 1909.
 Theo de Meester (Liberale Unie) werd in de tweede stemronde verkozen in twee kiesdistricten, Den Helder en Schoterland. Hij opteerde voor Den Helder, maar kon om gezondheidsredenen pas op 9 mei 1910 geïnstalleerd worden. Op 3 augustus 1909 vond in Schoterland een naverkiezing plaats, waarbij Joseph Limburg (VDB) werd verkozen.
 Jan Willem IJzerman (Liberale Unie) werd verkozen in het kiesdistrict Amsterdam IV, maar besloot zijn verkiezing niet aan te nemen. Bij een naverkiezing op 13 juli 1909 in dat district werd Gerard Anton van Hamel verkozen.
 Johannes Theodoor de Visser (CHU) werd verkozen in twee kiesdistricten, Leiden en Harlingen. Hij opteerde voor Leiden, als gevolg hiervan vond op 23 juli dat jaar een naverkiezing plaats in Harlingen, waarbij Jan Ankerman werd verkozen.
 Jan Hendrik de Waal Malefijt (ARP) nam zijn verkiezing in het kiesdistrict Breukelen niet aan vanwege zijn benoeming tot minister van Koloniën in het kabinet-Heemskerk. Daarom vonden op 22 september en 5 oktober dat jaar naverkiezingen plaats in Breukelen. In de tweede stemronde werd Frederik de Monté VerLoren verkozen, die op 10 november 1909 werd geïnstalleerd.
 De verkiezing van Charles Ruijs de Beerenbrouck (Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen) verkozen in het kiesdistrict Gulpen, werd ongeldig verklaard vanwege onregelmatigheden. Bij een naverkiezing op 3 december dat jaar werd Ruijs de Beerenbrouck herkozen, waarna hij op 7 december 1909 werd geïnstalleerd.

Tussentijdse mutaties

1909
 20 november: Nicolaas de Ridder (ARP) overleed. Bij een tussentijdse verkiezing op 30 december dat jaar in Wijk bij Duurstede werd Jean Baptiste Louis Corneille Charles de Wijkerslooth de Weerdesteyn (Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen) verkozen als zijn opvolger, hij werd op 10 februari 1910 geïnstalleerd.
 21 december: Jan Loeff (Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen) nam wegens gezondheidsredenen ontslag als voorzitter van de Rooms-Katholieke Kamerclub. Hij werd op 15 februari 1910 opgevolgd door Wiel Nolens.

1910
 7 juni: Edmond Robert Hubert Regout (Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister van Justitie in het kabinet-Heemskerk. Bij een tussentijdse verkiezing op 12 juli dat jaar in Helmond werd Albertus Nicolaas Fleskens verkozen als zijn opvolger, hij werd op 20 september 1910 geïnstalleerd.
 20 september: Vincentius Adrianus Maria van den Heuvel (Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot lid van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Bij een tussentijdse verkiezing op 20 oktober dat jaar in Eindhoven werd Jan van Best verkozen als zijn opvolger, hij werd op 26 oktober 1910 geïnstalleerd.
 20 september: Albertus de Jong (ARP) vertrok uit de Tweede Kamer vanwege zijn benoeming tot wethouder van Rotterdam. Daarom werden op 24 oktober en 3 november dat jaar tussentijdse verkiezingen gehouden in Rotterdam I. In de tweede stemronde van die verkiezing werd Gerrit de Jongh (Liberale Unie) verkozen als zijn opvolger, hij werd op 9 november 1910 geïnstalleerd.

1911
 4 januari: Hendrik Colijn (ARP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister van Oorlog in het kabinet-Heemskerk. Bij een tussentijdse verkiezing op 14 februari dat jaar in het kiesdistrict Sneek werd Jan Gerrit Scheurer verkozen als zijn opvolger, hij werd op 28 februari 1911 geïnstalleerd.
 8 mei: Frans Jozef Bolsius (Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot president van de Arrondissementsrechtbank van Roermond. Bij een tussentijdse verkiezing op 26 mei dat jaar werd Bolsius herkozen, waarna hij op 7 juni 1911 werd geïnstalleerd.
 20 december: Schelto van Heemstra (ARP) overleed. Daarom werden op 1 en 8 februari 1912 tussentijdse verkiezingen gehouden in Hilversum. In de tweede stemronde van die verkiezing werd Victor Henri Rutgers verkozen, die op 20 februari dat jaar werd geïnstalleerd.

1912
 18 maart: Petrus Boele Jacobus Ferf (Liberale Unie) nam ontslag vanwege zijn verkiezing tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Om die reden werden op 23 en 29 april dat jaar tussentijdse verkiezingen gehouden in Hoorn. In de tweede stemronde van die verkiezing werd Willem de Jong verkozen, die op 3 mei 1912 werd geïnstalleerd.
 18 september: Abraham Kuyper (ARP) vertrok uit de Tweede Kamer om gezondheidsredenen. Hij werd als voorzitter van de ARP-Kamerclub opgevolgd door Gerrit Adriaan Arnold Middelberg. Op 21 en 28 oktober dat jaar vonden tussentijdse verkiezingen plaats in Ommen. In de tweede stemronde van die tussentijdse verkiezing werd Aeneas Mackay verkozen, die zijn verkiezing echter niet aannam. Bij een nieuwe tussentijdse verkiezing, op 21 november 1912, werd Cornelis Johan Adriaan Bichon van IJsselmonde (onafhankelijk c.h.) verkozen, die op 29 november dat jaar werd geïnstalleerd.

1913
 4 mei: Joor Bastiaan Verheij (Liberale Unie) overleed. Bij een tussentijdse verkiezing op 3 juni dat jaar in Amsterdam III werd Hendrik Stulemeijer (Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen) verkozen, die, gezien de korte resterende duur van de zittingsperiode, niet meer formeel werd geïnstalleerd.
 21 mei: Lodewijk Thomson (Liberale Unie) nam ontslag vanwege zijn bevordering tot majoor der infanterie. Bij een tussentijdse verkiezing op 19 juni dat jaar in Leeuwarden werd Thomson herkozen. Gezien de korte resterende duur van de zittingsperiode werd hij niet meer formeel geïnstalleerd.

Zie ook 
 Samenstelling Tweede Kamer 1905-1909
 Samenstelling Tweede Kamer 1913-1917
 Historische zetelverdeling Tweede Kamer
 Tweede Kamerverkiezingen 1909
 Kabinet-Heemskerk

1909-1913